Plunket ist der Familienname folgender Personen:

 David Plunket, 1. Baron Rathmore (1838–1919), Adeliger
 John Plunket, 3. Baron Plunket (1793–1871), irischer Adeliger
 Patrick Plunket, 7. Baron Plunket (1923–1975), Adeliger
 Robin Plunket, 8. Baron Plunket (1925–2013), britischer Adliger und Politiker
 Terence Plunket, 6. Baron Plunket (1899–1938), Adeliger
 Thomas Plunket, 2. Baron Plunket (1792–1866), Bischof von Tuam, Killala und Achon
 William Plunket, 1. Baron Plunket (1764–1854), Lordkanzler von Irland
 William Plunket, 4. Baron Plunket (1828–1897), Bischof von Meath und Erzbischof von Dublin
 William Plunket, 5. Baron Plunket (1864–1920), britischer Diplomat und Verwaltungsbeamter

Sonstiges:
 Plunket Point, Landspitze in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Plunkett